Tiba peut désigner :
 Tiba, une commune rurale située dans le département de Bitou au Burkina Faso ;
 Tiba, une localité située dans le département de Séguénéga de la province du Yatenga dans la région Nord au Burkina Faso ;
 Tiba, une commune rurale située dans le département de Zitenga au Burkina Faso.